Энни Элоиза Абель (; в замужестве ― Абель-Хендерсон, ; 18 февраля 1873 ― 14 марта ― 1947) ― американский историк.

Биография 
Энни Элоиза Абель стала одной из первых тридцати женщин в США, которые были удостоены докторской степени в области истории. Одна из самых талантливых историков своего времени, она была признанным экспертом по теме истории британской и американской политики в отношении коренных народов. По выражению историка Джеймса Андерсона, «она была первым академическим исследователем в США, который занимался проблемой отношениями между белыми и индейцами, и хотя подходила она к ней только с политической стороны и метод её исследования основывался исключительно на рассмотрении архивных данных, в данной области она была первопроходцем». В качестве наиболее важной среди прочих её работ историки выделяют The Slave Holding Indians. Абель изучала британскую политику в отношении туземного населения на протяжении всей территории Британской империи, а не только в Новом Свете.

Абель была удостоена премии Джастин Уинсора от Американской исторической ассоциации в 1906 году за свой труд History of Events Resulting in Indian Consolidation West of the Mississippi River.

Вышла замуж за Джорджа Кокберна Хендерсона, австралийского историка, в октябре 1922 года в Аделаиде, Австралия. Хендерсон был госпитализирован в 1923 году и Энни вернулась в Соединённые Штаты. Брак затем был расторгнут. Абель продолжала свою работу, побывала в Канаде и Англии, после чего вернулась в Абердин в 1930-х годах.

Сочинения 
 Магистерская диссертация: 
 Докторская диссертация:

Примечания

Ссылки 
 
Gutenberg author
 (англ.) на сайте Find a Grave

Родившиеся в 1873 году
Умершие в 1947 году
Историки США
Преподаватели Колледжа Смит
Выпускники Йельского университета
Выпускники Канзасского университета